Ratowice peut désigner, en Pologne :

Toponymie 
 Ratowice, un village de la voïvodie de Basse-Silésie ;
 Ratowice, un village de la voïvodie de Grande-Pologne.